Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du 6 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
San Diego
Sport en Californie en 1990
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en août 1990